Antinoe finmarchia är en ringmaskart som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1867. Antinoe finmarchia ingår i släktet Antinoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
finmarchia